Le tramway de Zaporijjia est le réseau de tramways de la ville de Zaporijjia, en Ukraine. Le réseau est composé de dix lignes.

Réseau actuel

Aperçu général 
Le réseau compte actuellement 10 lignes :
 1. «Вокзал «Запоріжжя-1» — Цирк». Обслуговується депо №1;
 3. «Вокзал «Запоріжжя-1» — Станція «Запоріжжя-Ліве»». Обслуговується депо №1;
 5. «Павло-Кичкас — Цирк». Обслуговується депо №2;
 6. ««Кремнійполімер» — Цирк». Обслуговується депо №2;
 8. «Павло-Кічкас — «Кремнійполімер»». Обслуговується депо №2;
 10. «Площа Свободи — М'ясокомбінат». Обслуговується депо №1;
 12. «Площа Свободи — Станція «Запоріжжя-Ліве»». Обслуговується депо №1;
 14. «Площа Свободи — Автострада». Обслуговується депо №1;
 15. «Площа Свободи — Мікрорайон «Другий Шевченківський»». Обслуговується депо №1;
 16. «Вокзал «Запоріжжя-1» — Павло-Кічкас». Обслуговується депо №2.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Zaporijjia
 Liste des tramways en Europe

Liens externes 

Zaporijjia
Transport à Zaporijjia
Fondation en 1932
1932 dans les transports